Arrondissementet Palaiseau er et fransk arrondissement, der ligger i departementet Essonne. Arrondissementet består af 19 cantoner. Hovedbyen er Palaiseau.

Eksterne henvisninger 
 

Arrondissementer i Essonne